Krivaja kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Krivaja (kulle),

Bosnien och Hercegovina 

 Krivaja (vattendrag), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar